

Anno 
 112 o 112 a.C.

Astronomia
112 Iphigenia – asteroide della Fascia principale

Codici 
 112  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Pleiade di Verona

Matematica 
 112 – numero

Musica 
 112 – gruppo musicale maschile R&B/Hip hop formatosi negli anni '90.
 112 – album dei 112 del 1996

Telefonia 
 112 – Numero di emergenza unico europeo; in Italia corrisponde al numero di pronto intervento dei carabinieri dove non è attivo il numero unico 112.

Auto
A112, autovettura prodotta dalla Autobianchi.